Bartolomeo Cristofori – włoski muzyk i twórca instrumentów muzycznych, uważany za wynalazcę fortepianu
 Carlo Cristofori – włoski duchowny katolicki, kardynał
 Carlo Domenico Cristofori – włoski kapucyn
 Nino Cristofori – włoski polityk, parlamentarzysta